

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 August Klingler, (1918-1944), footballeur international allemand ;
 Michael Klingler, (1983- ), bobeur liechtensteinois ;
 Nicole Klingler, (1980- ), triathlète liechtensteinoise ;
 Werner Klingler, (1903-1972), réalisateur allemand.

Homonymie de patronyme